powiat – jednostka administracyjna Austrii
 powiat – jednostka administracyjna Czech
 powiat – jednostka administracyjna Niemiec
 powiat – jednostka administracyjna Polski
 lista powiatów w Polsce
 powiat – jednostka administracyjna Słowacji
 powiat – jednostka administracyjna Węgier